John O’Neil (1834–1878) – irlandzki działacz niepodległościowy, fenianin
 John O’Neil (1898–1950) – amerykański rugbysta, mistrz olimpijski w rugby union
 John O’Neil (1915–2004) – amerykański malarz
 John O’Neil (1920–2012) – amerykański baseballista
 John O’Neil (ur. 1937) – angielski rugbysta, zawodnik rugby league
 John O’Neil (ur. 1971) – szkocki piłkarz

Zobacz też 
 John O’Neill